Никола́й Бачи́нский:
 Бачинский, Николай Васильевич (епископ Максим; 1897—1953) — епископ Русской православной церкви.
 Бачинский, Николай Станиславович (1894—1937) — начальник Главного управления милиции ГПУ Украинской ССР.